Vasaplan kan syfta på:

 Vasaplan, Stockholm
 Vasaplan, Umeå
 Vasaplan (tidning) i Umeå

Se även
 Vasaplatsen